San Domenico (Arezzo), een gotische kerk in de Italiaanse stad Arezzo
 San Domenico (Florence), een Italiaans dorpje in de provincie Florence
 San Domenico (Varzo), een Italiaans dorpje behorend tot de gemeente Varzo in Piëmont
 Sint-Dominicusbasiliek (Bologna), een kerk in de Italiaanse stad Bologna
 Basiliek San Domenico Maggiore, een kerk in de Italiaanse stad Napels
 Sint-Dominicusbasiliek (Siena), een kerk in de Italiaanse stad Siena